Radovici (Radović (Радовић), Radovics, Radowicz, Radowitz, Radovich, Radovitch, etc.):

 Alexandru G. Radovici (1860 - 1918), politician român
 Anghel Radovici (1885 - 1956), medic neuro-psihiatru evrei român
 Constantin Radovici (1877 - 1916), actor, regizor
 Constantin (Radovici) Golescu
 Corvin Radovici
 Victor Radovici (1936 - 2013), actor, regizor român

Radowitz 
 Joseph (Maria Ernst Christian Wilhelm) von Radowitz (de)

Vezi și 
 Radu
 Radić (en)
 Radovan, Rădvan, Răzvan

 Radowice (pl)

Nume de familie slave
Nume de familie românești